A Vide o Vide pueden hacer referencia a:

A Vide 

 A Vide (La Coruña), lugar español de la parroquia de Cambás, municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Vide (Monforte de Lemos), parroquia del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, Galicia.

Vide 

 Vide (Baños de Molgas), parroquia y lugar del municipio de Baños de Molgas, Galicia, España.
 Vide (Castrelo de Miño), lugar del municipio de Castrelo de Miño, Galicia, España.
 Vide (Las Nieves), parroquia del municipio de Nieves, Galicia, España.
 Vide (Santiso), lugar del municipio de Santiso, Galicia, España.
 Chan de Vide, lugar del municipio de Nieves, Galicia, España.
 Vide de Alba, localidad española del municipio de Losacino, provincia de Zamora, Castilla y León.
 Vide de Miño, parroquia del municipio de Castrelo de Miño, Galicia, España.